Вячесла́в Мухаме́дович Гу́бжев () — советский и российский футболист, играл на позиции нападающего. Известен по своим выступлениям за нальчикский «Спартак», в составе которого он провёл 415 матчей, забив в них 136 голов. С 26 марта 2013 года является спортивным директором клуба из Кабардино-Балкарии.

Карьера

Клубная 
Футболом начал заниматься в детско-юношеской спортивной школе города Баксана. Профессиональную карьеру игрока начинал в 1980 году в составе команды второй союзной лиги «Спартак» из Нальчика. Всего в том сезоне Вячеслав дважды появлялся на поле в составе команды. Во втором круге сезона 1982 года Губжев выступал в составе костромского «Спартака». Проведя в составе команды 18 встреч, в которых он отличился одним забитым голом, по окончании сезона Губжев вернулся в Нальчик.

В 1992 году играл за «Эталон» из Баксана, далее выступал в грозненском «Эрзу» и майкопской «Дружбе», пока вновь не вернулся в родной «Спартак». Завершал карьеру в «Автозапчасти». Играл под номером 9. Защитники, игравшие против него, плакали настоящими слезами, потому что не могли отобрать у него мяч.

Тренерская 
После завершения футбольной карьеры остался в «Спартаке», был одним из тренеров клуба с 2001 по 2005 годы. После того, как клуб добился права выступать в российской Премьер-лиге, возглавил дублёров команды. В январе 2010 стал тренером-селекционером клуба. В апреле 2013 года занял в клубе должность спортивного директора.

Личная жизнь 
Сын Марат также футболист, выступал за молодёжные команды нальчикского «Спартака», раменского «Сатурна» и самарских «Крыльев Советов».

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Автозапчасть»
Игроки ФК «Эрзу»
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Тренеры ФК «Спартак-Нальчик»